

Cinema
 Crime and Punishment – film del 1917 diretto da Lawrence B. McGill
 Ho ucciso! (Crime and Punishment) – film del 1935 diretto da Josef von Sternberg
 Delitto e castigo (Crime and Punishment) – film del 1988 diretto da Joseph Sargent
 Delitto e castigo (Crime and Punishment) – film del 2002 diretto da Menahem Golan

Televisione 
Crime & Punishment – serie televisiva statunitense trasmessa da NBC nel 1993
Crime & Punishment – miniserie televisiva del 2002 diretta da Julian Jarrold
 Diritto di scelta (Crime and Punishment) – episodio della seconda stagione di Private Practice
 Punizioni e pentimenti (Crime and Punishment) – episodio della terza stagione di Dawson's Creek

Videogiochi 
Crime and Punishment – videogioco per Commodore 64
Crimes and Punishments Sherlock Holmes

Pagine correlate 
Delitto e castigo (disambigua)